Teariimaevarua II (née le  à Raiatea et morte le  à Bora-Bora), appartenait à la dynastie tahitienne des Pomare, la dynastie royale de Tahiti, en tant que fille de la reine Pomare IV, reine de Tahiti de 1827 à 1877. 

Princesse tahitienne par sa naissance, elle devient par la suite après la mort de son oncle Tapoa II, reine de Bora-Bora et Maupiti en 1860, après avoir renoncé à ses droits sur la couronne de Tahiti. 

Son règne dure plus de douze ans, de 1860 à 1873. N'ayant pas d'enfants, c'est sa nièce, Teriimaevarua Pomare, qui lui succède à sa mort.

Biographie

Princesse tahitienne 
Maevarua Pomare est née le  sur l'île de Raiatea. Quatrième enfant de la reine Pomare IV de Tahiti et de son second époux le prince consort Ariʻifaaite, elle est la première fille du couple royal. 

Élevée à Papeete avec ses frères et sœurs, elle a à peine un an lorsque l'amiral Abel Aubert Du Petit-Thouars, chef de la flotte française en Océanie, annexe les îles Marquises et déclare la guerre au Royaume de Tahiti. En 1847, elle a six ans lorsque sa mère accepte le protectorat français.

Héritière de Bora-Bora 
En 1843, son oncle le roi Tapoa II de Bora-Bora, ex-époux de la reine Pomare IV, n'ayant pas d'enfants demande à la reine de Tahiti, sa plus proche parente, de lui choisir un héritier parmi sa progéniture. Privilégiant ses fils pour sa propre succession, la reine Pomare offre sa fille aînée, Maevarua, comme potentielle héritière du Royaume de Bora-Bora. 

Le roi accepte et Maevarua Pomare reçoit, à l'âge de quatre ans, le titre de princesse héritière de Bora-Bora. En conséquence, cette dernière doit renoncer à ses droits sur le trône de Tahiti pour elle et ses descendants. 

En 1850, elle quitte l'île de Tahiti pour rejoindre son futur royaume. Son oncle, le roi Tapoa II, s'occupe de faire achever son éducation en employant auprès de la princesse des précepteurs britanniques.

Règne 
Le , après la mort de Tapoa II, elle devient reine de Bora-Bora et de Maupiti sous le nom de Teariimaevarua II.

En , elle épouse le prince Temauiarii, de la famille princière Ma'i de Bora-Bora. Cette union reste sans enfant ce qui l'amène à reconnaître sa nièce, la Princesse Teriimaevarua Pomare, fille de son frère Tamatoa V, comme héritière de son royaume. 

À sa mort en 1873, sa nièce hérite de son titre et prend le nom de Teariimaevarua III. Étant mineure, c'est le prince Temauriari'i, qui exerce la régence jusqu'à sa majorité.

Titulature 
La princesse Maevarua Pomare a porté les titres suivants:

  -  Son Altesse Royale Maevarua Pomare, Princesse royale de Tahiti.

 -  Son Altesse Royale la princesse héritière de Bora Bora et Maupiti.
 -  Sa Majesté la reine de Bora Bora et Maupiti.

Ascendance

Liens internes 
 Famille Pomare
 Polynésie française
 Histoire de la Polynésie française

Notes et références 

Reine du XIXe siècle
Histoire de la Polynésie française
Naissance en mai 1841
Décès en février 1873
Souverain polynésien
Pōmare IV
Décès à 31 ans
Roi de Bora-Bora